Список клопів України містить перелік видів комах з підряду клопи ряду напівтвердокрилі (Hemiptera), зареєстрованих на території України.

Список створений на основі анотованого списку видів напівтвердокрилих комах фауни України, виданого у 1996 році .

Перелік

Родина Ceratocombidae 

 Ceratocombus coleoptratus

Родина Діпсокоріди (Dipsocoridae) 

 Cryptostemma alienum
 Cryptostemma castaneovitreum

Родина Охтеріди (Ochteridae) 

 Ochterus marginatus -? Крим

Родина Водяні скорпіони (Nepidae) 

 Nepa cinerea — водяний скорпіон звичайний
 Ranatra linearis — ранатра звичайна

Родина Гребляки (Corixidae) 

 Підродина Micronectinae
 Micronecta carpatica
 Micronecta griseola
 Micronecta minutissima
 Micronecta poweri
 Micronecta pusilla
 Micronecta scholtzi
 Підродина Cymatiainae
 Cymatia bonsdorffii
 Cymatia coleoptrata
 Cymatia rogenhoferi
 Підродина Corixinae
 Callicorixa praeusta
 Corixa affinis
 Corixa dentipes — гребляк зубчастоногий
 Corixa panzeri
 Corixa punctata
 Glaenocorisa propinqua
 Hesperocorixa linnaei
 Hesperocorixa moesta
 Hesperocorixa parallela
 Hesperocorixa sahlbergi
 Paracorixa concinna
 Sigara assimilis
 Sigara distincta
 Sigara falleni
 Sigara fossarum
 Sigara hellensii
 Sigara iactans
 Sigara lateralis
 Sigara limitata
 Sigara longipallis
 Sigara nigrolineata
 Sigara scotti
 Sigara semistriata
 Sigara stagnalis
 Sigara striata — гребляк штрихуватий

Родина Плавти (Naucoridae) 

 Ilyocoris cimicoides — плавт звичайний

Родина Афелохейріди (Aphelocheiridae) 

 Aphelocheirus aestivalis

Родина Хребтоплави (Notonectidae) 

 Notonecta glauca — хребтоплав звичайний
 Notonecta lutea
 Notonecta meridionalis
 Notonecta reuteri
 Notonecta viridis

Родина Плеїди (Pleidae) 

 Plea minutissima — плея

Родина Мезовелії (Mesoveliidae) 

 Mesovelia furcata
 Mesovelia thermalis

Родина Гебріди (Hebridae) 

 Hebrus fulvinervis
 Hebrus liliimacula
 Hebrus montanus
 Hebrus pusillus
 Hebrus raficeps

Родина Паличкоподібні водомірки (Hydrometridae) 

 Hydrometra gracilenta — паличкоподібна водомірка повільна
 Hydrometra stagnorum — паличкоподібна водомірка ставкова

Родина Велії (Veliidae) 

 Microvelia buenoi
 Microvelia reticulata
 Velia affinis
 Velia caprai
 Velia currens
 Velia rivulorum
 Velia saulii

Родина Водомірки (Gerridae) 

 Aquarius najas
 Aquarius paludum — водомірка болотяна
 Gerris argentatus
 Gerris asper
 Gerris costae
 Gerris gibbifer
 Gerris lacustris — водомірка звичайна
 Gerris lateralis
 Gerris maculatus
 Gerris odontogaster
 Gerris sphagnetorum
 Gerris thoracicus
 Limnoporus rufoscutellatus

Родина Прибережники (Saldidae) 

 Chartoscirta cincta
 Chartoscirta cocksii
 Chartoscirta elegantula
 Halosalda lateralis
 Macrosaldula scotica
 Macrosaldula variabilis
 Salda littoralis
 Salda morio
 Salda muelleri
 Saldula arenicola
 Saldula c-album
 Saldula melanosela
 Saldula opacula
 Saldula orthochila
 Saldula pallipes
 Saldula pilosella
 Saldula saltatoria
 Saldula xauthochila
 Teloleuca pellucens

Родина Лептоподіди (Leptopodidae) 

 Leptopus marmoratus

Родина Набіди (Nabidae) 

 Підродина Prostemmatinae
 Alloeorhynchus flavipes
 Prostemma aeneicolle
 Prostemma guttula
 Prostemma sanguineum
 Підродина Nabinae
 Himacerus apterus
 Himacerus boops
 Himacerus daurica
 Himacerus major
 Himacerus mirmicoides
 Nabis brevis
 Nabis capsiformis
 Nabis ferus
 Nabis flavomarginatus
 Nabis meridionalis
 Nabis ponticus
 Nabis pseudoferus
 Nabis punctatus
 Nabis rugosus
 Nabis sareptanus

Родина Хижаки-крихітки (Anthocoridae) 

 Підродина Xylocorinae
 Brachysteles parvicornis
 Dufouriellus ater
 Lyctocoris campestris
 Lyctocoris dimidiatus
 Lyctocoris nidicola
 Scoloposelis obscurella
 Scoloposelis pulchella
 Xylocoris ciliatus
 Xylocoris cursitans
 Xylocoris galactinus
 Xylocoris lativentris
 Xylocoris obliquus
 Xylocoris tesquorum
 Xylocoris thomsoni
 Підродина Anthocorinae
 Acompocoris alpinus
 Acompocoris montanus
 Acompocoris pygmaeus
 Anthocoris confusus
 Anthocoris gallarumulmi
 Anthocoris limbatus
 Anthocoris minki
 Anthocoris pilosus
 Elatophilus pachycnemis
 Elatophilus pini
 Elatophilus stigmatellus
 Orius agilis
 Orius horvathi
 Orius laevigatus
 Orius laticollis
 Orius majusculus
 Orius minutus
 Orius niger
 Orius vicinus
 Temnostethus dacicus
 Temnostethus gracilis
 Temnostethus pusillus
 Temnostethus reduvinus
 Tetraphleps bicuspis

Родина Блощицеві (Cimicidae) 

 Cimex columbarius
 Cimex lectularius — блощиця постільна
 Cimex pipistrelli
 Oeciacus hirundinis

Родина Мікрофізіди (Microphysidae) 

 Loricula bipunctata
 Loricula elengatula
 Loricula pselaphiformis
 Loricula ruficeps
 Myrmedobia jakovlevi
 Myrmedobia distinguenda
 Myrmedobia exilis

Родина Miridae — трав'яні клопи 

 Підродина Isometopinae
 Isometopus intrusus
 Isometopus mirificus
 Підродина Cylapinae
 Fulvius oxycarenoides
 Підродина Bryocorinae
 Триба Bryocorini
 Bryocoris pteridis
 Monalocoris filicis
 Триба Dicyphini
 Campyloneura virgula
 Dicyphus annulatus
 Dicyphus cerastii
 Dicyphus constrictus
 Dicyphus epilobii
 Dicyphus errans
 Dicyphus geniculatus
 Dicyphus globulifer
 Dicyphus hyalinipennis
 Dicyphus montandoni
 Dicyphus pallicornis
 Dicyphus pallidus
 Dicyphus stachydis
 Macrolophus costalis
 Macrolophus glaucescens
 Macrolophus pygmaeus
 Macrolophus rubi
 Підродина Deraeocorinae
 Триба Clivinematini
 Bothynotus pilosus
 Триба Hyaliodini
 Stethoconus pyri
 Триба Deraeocorini
 Alloeotomus germanicus
 Alloeotomus gothicus 
 Deraeocoris annulipes
 Deraeocoris olivaceus
 Deraeocoris lutescens
 Deraeocoris punctulatus — дереокоріс крапчастий
 Deraeocoris ruber
 Deraeocoris rutilus
 Deraeocoris schach
 Deraeocoris scutellaris
 Deraeocoris serenus
 Deraeocoris trifasciatus
 Deraeocoris ventralis
 Підродина Mirinae
 Триба Mirini
 Actinonotus pulcher
 Adelphocoris detritus
 Adelphocoris lineolatus — сліпняк люцерновий
 Adelphocoris quadripunctatus
 Adelphocoris reicheli
 Adelphocoris seticornis
 Adelphocoris ticinensis
 Adelphocoris vandalicus — адельфокоріс багатоїдний
 Agnocoris  reclairei
 Agnocoris rubicundus
 Alloeonotus egregius
 Alloeonotus fulvipes
 Allorhinocoris flavus
 Brachycoleus decolor
 Calocoris affinis
 Calocoris alpestris
 Calocoris angularis
 Calocoris biclavatus
 Calocoris costae
 Calocoris fulvomaculatus
 Calocoris norwegicus
 Calocoris pilicornis
 Calocoris roseomaculatus
 Calocoris schmidti
 Calocoris sexguttatus
 Calocoris striatellus
 Calocoris vicinus
 Camptozygum aequale
 Capsodes bicolor
 Capsodes cingulatus
 Capsodes gothicus
 Capsus ater
 Capsus cinctus
 Capsus pilifer
 Capsus wagneri
 Charagochilus gyllenhali
 Charagochilus weberi
 Cyphodema mendosum
 Dichrooscytus intermedius
 Dichrooscytus rufipennis
 Dichrooscytus valesianus
 Epimecellus cyllocoroides
 Horwathia hieroglyphica
 Liocoris tripustulatus
 Lygocoris apicalis
 Lygocoris contaminatus
 Lygocoris limbatus
 Lygocoris lucorum
 Lygocoris pabulinus
 Lygocoris populi
 Lygocoris spinolae
 Lygocoris viridis
 Lygus adspersus
 Lygus gemellatus
 Lygus pratensis — лігус польовий
 Lygus punctatus
 Lygus rugulipennis
 Megacoleum beckeri
 Megacoleum infusum
 Miridius quadrivirgatus
 Miris striatus — сліпняк смугастий
 Odontoplatys bidentulus
 Orthops basalis
 Orthops campestris
 Orthops foreli
 Orthops kalmii
 Orthops montanus
 Pachypterna fieberi
 Pantilius tunicatus
 Phytocoris confusus
 Phytocoris dimidiatus
 Phytocoris incanus
 Phytocoris insignis
 Phytocoris longipennis
 Phytocoris meridionalis
 Phytocoris nowickyi
 Phytocoris pini
 Phytocoris populi
 Phytocoris reuteri
 Phytocoris scitulus frater
 Phytocoris tauricus
 Phytocoris tiliae
 Phytocoris ulmi
 Phytocoris varipes
 Pinalitus atomarius
 Pinalitus cervinus
 Pinalitus coccineus
 Pinalitus rubricatus
 Pinalitus viscicola
 Polymerus asperulae
 Polymerus brevicornis
 Polymerus carpathicus
 Polymerus cognatus — сліпняк буряковий
 Polymerus holosericeus
 Polymerus nigritus
 Polymerus palustris
 Polymerus unifasciatus
 Polymerus vulneratus
 Stenotus binotatus
 Stenotus tesquorum
 Триба Stenodemini
 Acetropis carinata
 Acetropis gimmerthali
 Acetropis longirostris
 Leptopterna albescens
 Leptopterna dolabrata — сліпняк злаковий
 Leptopterna euxina
 Leptopterna ferrugata
 Megaloceraea recticornis
 Notostira elongata
 Notostira erratica
 Stenodema calcarata
 Stenodema holsata
 Stenodema laevigata — сліпняк гладкий
 Stenodema pilosa
 Stenodema sericans
 Stenodema trispinosa
 Stenodema virens
 Teratocoris antennatus
 Trigonotylus brevipes
 Trigonotylus caelestialium
 Trigonotylus pulchellus
 Trigonotylus ruficornis
 Триба Myrmecorini
 Mirmecoris gracilis
 Триба Pithanini
 Pithanus hrabei
 Pithanus maerkeli
 Підродина Halticinae
 Anapomelia arnoldii
 Anapus freyi
 Anapus kirschbaumi
 Anapus longicornis
 Anapus rugicollis
 Chorosomella jakovlevi
 Dimorphocoris tauricus
 Euryopicoris nitidus
 Halticus apterus
 Halticus luteicollis
 Halticus macrocephalus
 Halticus puncticollis
 Halticus pusillus
 Halticus saltator
 Labops sahlbergi
 Myrmecophyes alboornatus
 Orthocephalus bivittatus
 Orthocephalus brevis
 Orthocephalus coriaceus
 Orthocephalus medvedevi
 Orthocephalus saltator
 Orthocephalus vittipennis
 Pachytomella parallela
 Piezocranum medvedevi
 Piezocranum simulans
 Strongylocoris leucocephalus
 Strongylocoris luridus
 Strongylocoris niger
 Strongylocoris steganoides
 Підродина Orthotylinae
 Blepharidopterus angulatus
 Blepharidopterus diaphanus
 Brachynotocoris punctipennis
 Cyllecoris histrionicus
 Cyrtorhinus caricis
 Dryophilocoris flavoquadrimaculatus
 Excentricus planicornis
 Globiceps flavomaculatus
 Globiceps fulvicollis
 Globiceps salicicola
 Globiceps sordidus
 Globiceps sphaegiformis
 Heterocordylus cytisi
 Heterocordylus erythrophthalmus
 Heterocordylus genistae
 Heterocordylus leptocerus
 Heterocordylus parvulus
 Heterocordylus tibialis
 Heterocordylus tumidicornis
 Heterotoma planicornis
 Hyoidea kerzhneri
 Hyoidea notaticeps
 Malacocoris chlorizans
 Mecomma ambulans
 Orthotylus adenocarpi
 Orthotylus bilineatus
 Orthotylus concolor
 Orthotylus eleagni
 Orthotylus ericetorum
 Orthotylus fieberi
 Orthotylus flavinervis
 Orthotylus flavosparsus
 Orthotylus interpositus
 Orthotylus marginalis
 Orthotylus minutus
 Orthotylus nassatus
 Orthotylus oshanini
 Orthotylus parvulus
 Orthotylus prasinus
 Orthotylus rubidus
 Orthotylus schoberiae
 Orthotylus tenellus
 Orthotylus virens
 Orthotylus virescens
 Orthotylus viridinervis
 Platycranus jurineae
 Pseudoloxops coccineus
 Reuteria marqueti
 Підродина Phylinae
 Триба Pilophorini
 Hypseloecus visci
 Pilophorus cinnamopterus
 Pilophorus clavatus
 Pilophorus confusus
 Pilophorus perplexus
 Pilophorus simulans
 Триба Hallodapini
 Cremnocephalus albolineatus
 Pilophorus alpestris
 Hallodapus montandoni
 Mimocoris rugicollis
 Omphalonotus quadriguttatus
 Plagiorhamma sutturalis
 Systellonotus discoidalis
 Systellonotus triguttatus
 Триба Phylini
 Acrotelus caspicus
 Amblytylus albidus
 Amblytylus arnoldiorum
 Amblytylus concolor
 Amblytylus glaucicollis
 Amblytylus longiceps
 Amblytylus nasutus
 Atomoscelis onustus
 Atractotomus kolenatii
 Atractotomus magnicornis
 Atractotomus mali
 Atractotomus rhodani
 Brachyarthrum limitatum
 Camptotylus linae
 Camptotylus reuteri
 Campylomma annulicorne
 Campylomma similimum
 Campylomma verbasci
 Chlamydatus alii
 Chlamydatus eurotiae
 Chlamydatus evanescens
 Chlamydatus pulicarius
 Chlamydatus pullus
 Chlamydatus saltitans
 Chlorillus pictus
 Compsidolon absinthii
 Compsidolon pumilum
 Compsidolon salicellum
 Conostethus hungaricus
 Conostethus roseus
 Criocoris crassicornis
 Criocoris nigripes
 Criocoris quadrimaculatus
 Criocoris sulcicornis
 Dacota nigritarsis
 Ethelastia liturata
 Europiella artemisiae
 Europiella alpina
 Europiella ovatula
 Eurycolpus flaveolus
 Excentricoris punctipes
 Excentricoris singularis
 Hadrophyes sulphurella
 Harpocera thoracica
 Heterocapillus tigripes
 Hoplomachus tbunbergi
 Icodema infuscatum
 Lepidargyrus alyssi
 Litoxenus tenellus
 Lopus decolor
 Macrotylus attenuatus
 Macrotylus elevatus
 Macrotylus herrichi
 Macrotylus horvathi
 Macrotylus paykullii
 Macrotylus quadrilineatus
 Macrotylus solitarius
 Maurodactylus albidus
 Megalocoleus chrysotrichus
 Megalocoleus confusus
 Megalocoleus dissimilis
 Megalocoleus exsanguis
 Megalocoleus hungaricus
 Megalocoleus molliculus
 Megalocoleus pilosus
 Monosynamma bohemanni
 Nanopsallus carduellus
 Nasocoris tesquorum
 Oncotylus punctipes
 Oncotylus pyrethri
 Oncotylus setulosus
 Oncotylus viridiflavus
 Oncotylus vitticeps
 Opisthotaenia fulvipes
 Orthonotus ponticus
 Orthonotus rossicus
 Orthonotus rufifrons
 Pachyxyphus lineellus
 Parapsallus vitellinus
 Paredrocoris pectoralis
 Phaeochiton ebulum
 Pboenicocoris carbonarius
 Pboenicocoris dissimilis
 Pboenicocoris modestus
 Pboenicocoris obscurellus
 Phylus coryli
 Phylus melanocephalus
 Phylus plagiatus
 Placochilus seladonicus
 Plagiognathus arbustorum
 Plagiognathus bicolor
 Plagiognathus bipunctatus
 Plagiognathus chrysanthemi
 Plagiognathus fuvipennis
 Plesiodema pinetella
 Psallopsis kirgisicus
 Psallopsis longicornis
 Psallus ambiguus
 Psallus anticus
 Psallus betuleti
 Psallus chrysopsilus
 Psallus confusus
 Psallus falleni
 Psallus flavellus
 Psallus haematodes
 Psallus lapponicus
 Psallus lepidus
 Psallus luridus
 Psallus mollis
 Psallus ocularis
 Psallus perrisi
 Psallus piceae
 Psallus pinicola
 Psallus quercus
 Psallus salicis
 Psallus variabilis
 Psallus varians
 Psallus vittatus
 Psallus wagneri
 Sacculifer picticeps
 Sacculifer rufinervis
 Salicarus roseri
 Solenoxyphus fuscovenosus
 Solenoxyphus lepidus
 Sthenarus rotermundi
 Thermocoris munieri
 Tinicephalus hortulanus
 Tuponia arcufera
 Tuponia brevirostris
 Tuponia prasina
 Tuponia suturalis statices
 Tuponia vulnerata

Родина Лігеєві (Lygaeidae) 
 Lygaeus equestris — лігей плямистий

Родина Підкоровикові (Aradidae) 
 Aradus cinnamomeus — підкоровик сосновий

Родина Булавникові (Rhopalidae) 
 Corizus hyoscyami — клоп блекотовий

Родина Редувіїди (Reduviidae) 
 Coranus griseus — коранус сірий
 Oncocephalus paternus — онкоцефал кримський
 Rhynocoris annulatus — клоп-хижак кільчастий

Родина Акантосомові (Acanthosomatidae) 
 Acanthosoma haemorrhoidale — акантосома європейська

Родина Щитникові (Pentatomidae) 
 Aelia acuminata — елія гостроголова
 Carpocoris fuscispinus — щитник чорношипий
 Dolycoris baccarum — щитник ягідний
 Eurydema oleracea — хрестоцвітий клоп ріпаковий
 Eurydema ornata — хрестоцвітий клоп гірчичний
 Eurydema ventralis — хрестоцвітий клоп капустяний
 Graphosoma italicum — щитник італійський
 Palomena prasina — паломена зелена
 Pentatoma rufipes — щитник червононогий
 Picromerus bidens — щитник двозубцевий

Родина Клопи-черепашки (Scutelleridae) 
 Eurygaster austriaca — клоп-черепашка австрійська
 Eurygaster maura — клоп-черепашка маврська
 Eurygaster testudinaria — клоп-черепашка болотяна

Родина Земляні щитники (Cydnidae)

Родина Мереживниці (Tingidae) 

 Підродина Cantacaderinae
 Cantacader quadricornis
 Підродина Tinginae
 Acalypta acutangula
 Acalypta brunnea
 Acalypta carinata
 Acalypta gracilis
 Acalypta hellenica
 Acalypta marginata
 Acalypta musci
 Acalypta nigrina

Див. також 

 Список прямокрилих України
 Список денних метеликів України
 Список джмелів України
 Список бабок України
 Список комах, занесених до Червоної книги України
 фауна України

Примітки

Література 

Клопи
клопи